

Toponymes

Aspe, ville d'Espagne située dans la province d'Alicante et la communauté Valencienne.

Gave d'Aspe, cours d'eau français situé dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Osse-en-Aspe, petit village français situé dans la vallée d'Aspe.
 Vallée d'Aspe, vallée des Pyrénées françaises située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Vallée d'Aspé, petite vallée française creusée par le gave d'Aspé dans les Hautes-Pyrénées.

Patronymes 

 Alberto García Aspe (né en 1967), ancien footballeur mexicain.

Pseudonyme 
 Pieter Aspe (1953-2021), écrivain belge de langue néerlandaise.

Nom commun 
 Aspe (poisson), poisson de la famille des cyprinidés.
 Aspe (outil), dévidoir à soie.